El acrónimo PSM puede referirse a:

 el Partido Socialista de Madrid-PSOE en España;
 el Partit Socialista de Mallorca en España;
 el Partit Socialista de Menorca en España;
 PSM - Entesa Nacionalista en España, federación de partidos en la cual se encuentran tanto el Partit Socialista de Mallorca como el Partit Socialista de Menorca;
 el Partido Socialista Marxista chileno;
 Poder Significativo de Mercado en telecomunicaciones;
 El Puerto de Santa María, ciudad andaluza.